Аленку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Жюнивиль. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08005.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к северо-востоку от Парижа, в 50 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 126 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 61 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 51 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 83,6 %, в 1999 году было 58,5 %). Из 51 активных работали 45 человек (27 мужчин и 18 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Илер
 Замок Аленкур

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны